Název Bítov má více obcí:
 Bítov (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo, tj. současná nová obec
 Bítov (okres Nový Jičín) – obec v okrese Nový Jičín
 Bítov (zaniklá vesnice) – zaniklá vesnice v okrese Znojmo, tj. zatopená zaniklá obec 

… nebo částí obcí:
 Bítov (Koněprusy) – část obce Koněprusy v okrese Beroun
 Bítov (Přehýšov) – část obce Přehýšov v okrese Plzeň-sever
 Bítov (Radenín) – část obce Radenín v okrese Tábor

Bítov může být také názvem hradu či tvrze:
 Bítov (hrad) – hrad a zámek v okrese Znojmo
 Bítov (tvrz) – zaniklá tvrz u obce Bítov v okrese Nový Jičín

Externí odkazy